Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2021 (offiziell: LGT World Women’s Curling Championship 2021) fand vom 30. April bis 9. Mai in Calgary (Kanada) im dortigen Canada Olympic Park statt.

Die Veranstaltung wurde ursprünglich an Schaffhausen in der Schweiz vergeben.  Im Februar 2021 entzogen die lokalen Behörden aufgrund der COVID-19-Pandemie die Erlaubnis, die Veranstaltung auszurichten.  Am 5. März 2021 wurde die Meisterschaft nach Calgary verlegt.  Die Veranstaltung findet in einer zentralisierten "Blase" (ähnlich der Stanley Stanley-Playoffs 2020 der National Hockey League) im Canada Olympic Park statt, in dem auch die Weltmeisterschaft der Männer sowie alle wichtigen Curling Canada-Meisterschaften im Vorfeld stattfinden  die Welten (einschließlich des Scotties Tournament of Hearts 2021, das Kanadas Teilnahme am Turnier festlegte).  Alle Veranstaltungen finden hinter verschlossenen Türen ohne Zuschauer statt.

Qualifikation 
Die folgenden Nationen haben sich für eine Teilnahme qualifiziert:

Teams

Round Robin

Round Robin Ergebnisse 
Draw M1: 30. April 2021, 17:00 Uhr

Draw M2: 30. April 2021, 22:00 Uhr

Draw M3: 1. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M4: 1. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M5: 1. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M6: 2. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M7: 7. Mai 2021, 15:00 Uhr – ursprünglich geplant am 2. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M8: 2. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M9: 3. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M10: 3. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M11: 3. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M12: 4. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M13: 4. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M14: 4. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M15: 5. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M16: 5. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M17: 5. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M18: 6. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M19: 6. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M20: 6. Mai 2021, 22:00 Uhr

Draw M21: 7. Mai 2021, 03:00 Uhr

Draw M22: 7. Mai 2021, 17:00 Uhr

Draw M23: 7. Mai 2021, 22:00 Uhr

Finalrunde

Einzelnachweise 

Damen 2021
Weltmeisterschaft 2021
Curling (Kanada)
Weltmeisterschaft der Damen
Sportveranstaltung in Calgary